Leuci steht für:
 Leuker, lateinische Bezeichnung Leuci

Leuci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Leuci (* 1960), deutscher Kampfsportler 
 Robert Leuci († 2015), US-amerikanischer Kriminalbeamter